Гундорина — фамилия:

 Гундорина, Марина Евгеньевна (род. 1958) — российский продюсер.
 Гундорина, Мария (род. 1978) — российская музыкант, дирижёр.

См. также 
 Гундоров